Гербовник Вітебського дворянства — повний алфавітний список дворянських родів (з короткими нарисами про походження роду і гербами), внесених у дворянську родовідну книгу Вітебської губернії (складеної в XVIII столітті), опублікований в складі I тому Історичного збірника «Heraldica» в 1900 році, під редакцією Шапошнікова Н. В. Містить 194 роди. Список-нарис «Гербовник Вітебського дворянства» є перекладом з польської, переведений і оброблений В. Антошевським. Під таким заголовком у польському журналі «Herold Polski» в 1898 році були опубліковані з гербами короткі нариси про походження найдавніших дворянських родів Вітебської губернії з рукопису XVIII століття.

Сторінки з гербовника

Перелік шляхетських родів та їх гербів у Вітебському гербовнику

Див. також 
 Гербовник Онисима Титовича Князєва
 Гербовник Шайблерів

Примітки

Посилання 
 Heraldica. Історичний збірник. Том 1, Шапошніков Н. В., 1900 р. (Доступно для читання on-line)

Гербовники
Книги за алфавітом